Dies ist eine Aufzählung von Weltrekorden in der Leichtathletik der Damen ab 1971 nach Disziplinen.

100 m

200 m

400 m

800 m

1000 m

1500 m

1 Meile

3000 m

5000 m

10.000 m

Halbmarathon

Marathon

10 km Gehen

20 km Gehen

100 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Diskuswurf

Weitsprung

Dreisprung

Hammerwurf

Kugelstoßen

Speerwurf 

ab 1999 veränderter Schwerpunkt

Hochsprung

Stabhochsprung

Siebenkampf

Zehnkampf 

Weltrekorde, nach Sportarten, Damen, 1971-
Leichtathletik-Weltrekorde, nach Sportarten, Damen, 1971-